Абду́лов — фамилия тюркского происхождения (от личного имени ). Имеет женскую форму Абдулова.

Известные носители 
 Абдулов, Александр Гавриилович (1953—2008) — советский и российский актёр.
 Абдулов, Виталий Зинурович (род. 1970) — российский актёр.
 Абдулов, Всеволод Осипович (1942—2002) — советский и российский актёр.
 Абдулов, Гавриил Данилович (1908—1980) — советский актёр.
 
 Абдулов, Ильгар (род. 1981) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Абдулов, Марсель Хабибович (1931—2007) — советский российский лесовод, государственный деятель.
 Абдулов, Осип Наумович (1900—1953) — советский актёр, режиссёр.
 Абдулов, Роман (род. 1987) — узбекский футболист.
 Абдулов, Рустам Резоевич (род. 1973) — российский футболист.
 Абдулов, Самир Джамал оглы (род. 1987) — азербайджанский футболист.
 Абдулов, Шакир Гафиятович (1896—1952) — партийный и государственный деятель.
 Абдулов, Эльнур Джамал оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.

Двойные фамилии 
 Абдулова-Метельская, Елизавета Моисеевна (1908—1991) — советская актриса и сценарист.

См. также 
  — название ряда населённых пунктов в России.
 
 Абайдулов